Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Pennsylvania 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Carling Bassett che ha battuto in finale 2–6, 6–0, 6–4 Sandy Collins.

Teste di serie

  Susan Mascarin (secondo turno)
  Alycia Moulton (primo turno)
  Kate Latham (primo turno)
  Lucia Romanov (primo turno)

 Dana Gilbert (primo turno) 
 Patrícia Medrado (primo turno) 
 Anne White (semifinali) 
 Mareen Louie (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Pennsylvania 1983